Bei den Olympischen Spielen 2000 in der australischen Metropole Sydney wurden im Beachvolleyball Turniere für Frauen und Männer ausgetragen.

Modus 
Der Modus war bei Frauen und Männern gleich.

In der ersten Runde traten 24 Mannschaften an. Die Sieger der zwölf Spiele qualifizierten sich für das Achtelfinale. Die Verlierer der ersten Runde absolvierten zwei weitere K.-o.-Runden. Die drei Sieger und der beste Verlierer komplettierten das Feld im Achtelfinale. Von dort ging es im K.-o.-System weiter bis zum Finale. Bis einschließlich Halbfinale wurde jeweils ein Satz bis 15 Punkte gespielt, das Spiel um den dritten Platz und das Finale bestanden aus zwei Sätzen bis zwölf Punkte.

Die Spiele wurden vom 16. bis 26. September ausgetragen. Spielstätte war das Beach Volleyball Centre am Bondi Beach. Im Vorfeld der Olympischen Spiele gab es Kritik an dem Stadion, da Anwohner und Surfer um den berühmtesten Strand Australiens besorgt waren.

Spielplan Männer

Erste Runde 
Ahmann / Hager erreichten gegen das spanische Duo Bosma/Diez das Achtelfinale, während das zweite deutsche Duo Oetke/Scheuerpflug am US-Team Blanton/Fonoimoana scheiterte. Die Schweizer Laciga-Brüder und die Österreicher Berger/Stamm gewannen ebenfalls ihr erstes Spiel. Brasilien und Kanada brachten beide Teams direkt ins Achtelfinale.

Verlierer-Runden 
Oetke/Scheuerpflug konnten auch ihre zweite Chance nicht nutzen und belegten nach der Niederlage gegen Palinek/Lebl den 19. Rang. Berger/Stamm überstanden hingegen die beiden Verlierer-Runden und erreichten das Achtelfinale.

Finalrunde 
Das Achtelfinale fand am 22. September statt, das Viertelfinale und das Halbfinale folgten zwei Tage später. Die Spiele um die Medaillen wurden am 26. September ausgetragen.

Jörg Ahmann und Axel Hager wurden erst im Halbfinale von den Brasilianern Zé Marco/Ricardo gestoppt, die im Achtelfinale knapp gegen Berger/Stamm gewonnen hatten. Anschließend gewannen die Deutschen gegen Maia/Brenha aus Portugal die Bronzemedaille und sorgten damit für den bisher größten Erfolg des DVV im olympischen Beachvolleyball. Die Laciga-Brüder belegten nach der Viertelfinalniederlage gegen Maia/Brenha den fünften Platz.

Spielplan Frauen

Erste Runde 
Ulrike Schmidt und Gudula Staub setzten sich knapp gegen das chinesische Duo Zhang/Tian durch. Maike Friedrichsen und Danja Müsch unterlagen hingegen den Französinnen Prawerman/Rigaux und mussten in die Verlierer-Runde. Brasilien und die USA qualifizierten sich mit beiden Teams direkt für das Achtelfinale.

Verlierer-Runden 
Friedrichsen und Müsch nutzten ihre zweite Chance und erreichten mit Siegen gegen die Teams aus Australien und Griechenland das Achtelfinale.

Finalrunde 
Das Achtelfinale fand am 21. September statt, das Viertelfinale und das Halbfinale folgten zwei Tage später. Die Spiele um die Medaillen wurden am 25. September ausgetragen.

Die beiden deutschen Duos schieden im Achtelfinale aus und belegten damit den neunten Rang. Schmidt/Staub unterlagen dem italienischen Duo Bruschini/Solazzi und Friedrichsen/Müsch verloren gegen Adriana Behar/Shelda. Die Brasilianerinnen erreichten anschließend das Finale, das die Australierinnen Cook/Pottharst gewannen. Sandra Pires/Adriana Samuel holten im Spiel um den dritten Platz die zweite Medaille für Brasilien in diesem Turnier.

Medaillen

Männer

Frauen

Weblinks
Ergebnisse bei der FIVB (englisch, PDF; 141 kB)

Beachvolleyball
2000/Beachvolleyball
Volleyballveranstaltung 2000
Beachvolleyballwettbewerb
Volleyball (Australien)